Stora Rötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Rötjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun och Hällefors kommun,  (24 ha)
Stora Rötjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,

Se även
Rötjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn